SRF steht für:
 Schweizer Radio und Fernsehen, Schweizer Medienunternehmen
 Schweres Rüstfahrzeug, siehe Feuerwehrfahrzeuge in Österreich #Rüstfahrzeuge
 Self-Realization Fellowship, spirituelle Organisation
 SENS Research Foundation, US-amerikanische Non-Profit-Organisation
 Serum-Response-Faktor, in der Biologie ein Transkriptionsfaktor
 Spitzenrefinanzierungsfazilität, Übernacht-Geldbeschaffungsmöglichkeit bei der Europäischen Zentralbank
 Sweden Rock Festival, in Schweden jährlich stattfindendes Musikfestival

srf steht für:
 Sirak (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache in Morobe Province, Papua-Neuguinea

.srf steht für:
 Dateinamenserweiterung für Raw-Daten, siehe Rohdatenformat #Dateinamenserweiterungen (Auswahl)

Abkürzung